Пульвер или Пулвер — фамилия. Известные носители:

 Пульвер, Ганс (1902—1977) — швейцарский футболист, вратарь.
 Пулвер, Дженс (род. 1974) — американский боец ММА.
 Пулвер, Лара (род. 1980) — английская актриса.
 Пульвер, Лев Михайлович (1883—1970) — российский композитор и музыкант.
 Пульвер, Лизелотта (род. 1929) — швейцарская актриса.